Molekulska formula -{C6H5NO3}- se može odnositi na:

 3-Hidroksipikolinska kiselina
 4-Nitrofenol